! M